Golmayo bezeichnet:
 Golmayo (Soria), eine Gemeinde in der Provinz Soria, Spanien

Golmayo ist der Familienname folgender Personen:

Manuel Golmayo Torriente (1883–1973), kubanisch-spanischer Schachspieler